Aardrijkskunde
 Baraque Michel, hoogveenvlakte in de Belgische Ardennen

Bedrijf
 Éditions Albin Michel, Franse uitgeverij

Bouwwerk
 Moulin Michel, molen in de Franse plaats Coquelles

Fictief figuur
 Jean-Louis Michel, personage in de Vlaamse televisieserie Samson en Gert

Media
 Egzorcyzmy Anneliese Michel, Poolse documentairefilm uit 2007

Muziek
 Michel, nummer van de Nederlandse zangeres Anouk

Personen met de achternaam Michel
 Anne Michel, Belgisch atlete
 Anneliese Michel, Duits persoon
 Charles Michel, Belgisch politicus
 Charles Michel, Belgisch filoloog en hoogleraar
 Claire Michel, Belgisch triatlete
 Claude Michel, Belgisch politicus
 Georges Michel, Belgisch voetballer
 Hartmut Michel, Duits biochemicus
 Henk Michel, Nederlands verzetsstrijder
 Henri Michel, Frans voetbalcoach
 James Michel, politicus uit de Seychellen
 Jan Frans Michel, Zuid-Nederlands rechtsgeleerde
 Jean-François Michel, Zwitsers componist, muziekpedagoog, dirigent, arrangeur en trompettist
 Joseph Michel, Belgisch politicus
 Julian Michel, Frans voetballer
 K. Michel, Nederlands dichter (pseudoniem van Michael Maria Kuijpers)
 Louis Michel, Belgisch politicus
 Louise Michel, Frans anarchiste, 'communard' en publiciste
 Ludivine Michel, Belgisch atlete
 Ľuboš Micheľ, Slowaaks voetbalscheidsrechter
 Martin Michel, Australisch choreograaf en toneelregisseur
 Mathieu Michel, Belgisch politicus
 Matthew Michel, Belgisch acteur
 Matthias Michel (1963-), Zwitsers politicus
 Peter Michel, Belgisch acteur
 Pras Michel, Amerikaans rapper
 Primo Villa Michel, Mexicaans jurist, politicus en diplomaat
 Thierry Michel, Belgisch filmregisseur
 Victor Michel (1851-1918), Belgisch militair en politicus
 Victor Michel (1915-1982), Belgisch politicus

Politiek
 Regering-Michel I, Belgische regering van 11 oktober 2014 tot 9 december 2018
 Regering-Michel II, Belgische regering van 9 december 2018 tot 21 december 2018

Sport
 Míchel (1963), Spaans voetballer (volledige naam: José Miguel González Martín del Campo)
 Michel Verschueren (1931), alias "Mister Michel", Belgisch voetbaltrainer en zakenman, voormalig manager van de Belgische voetbalclub RSC Anderlecht

Transport
 Louise Michel, metrostation van de Parijse metro

Voornaam
 Michel, jongensnaam

Andere
 Michel-catalogus, een gerenommeerde Duitse postzegelcatalogus;  (Duits: Michel-Katalog)

Zie ook 
 Charles Michel (doorverwijspagina)
 Joseph Michel (doorverwijspagina)
 Saint-Michel (doorverwijspagina)
 Victor Michel (doorverwijspagina)